A Dança do Universo é um livro de autoria do físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser publicado pela editora Companhia das Letras em 1997. Com uma linguagem acessível, a publicação traça o longo caminho percorrido pela ciência para entender a origem do universo.

Críticas 
O livro foi severamente criticado em 1998 pelo físico Roberto de Andrade Martins, da UNICAMP, em dois artigos: Como distorcer a física: considerações sobre um exemplo de divulgação científica 1- Física clássica e Como distorcer a física: considerações sobre um exemplo de divulgação científica 2- Física moderna. Um terceiro artigo do mesmo autor também fez críticas à obra.

Ligações externas 
 
 
 

Livros de 1997
Livros de física